Меловое — бывшее село в Комаричском районе Брянской области. Входило в состав Игрицкого сельского совета. Упразднено в 1981 г.

География 
Располагалось на правом берегу реки Усожа, в 3 км к юго-востоку от села Ольгино.

История 
8 марта 1943 года в районе села Пьянкво, на рубежах Орловско-Курской дуги, развернулось сражение за взятие высоты, имевщей важное стратегическое значение.  В ходе боев высота была занята бойцами 115-й отдельной стрелковой бригады Центрального фронта. Входе боев погибло порядка 500 солдат Красной Армии, которые похоронены в братской могиле на бывшем сельском кладбище.

В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Пьяново переименовано в Меловое. 

Решением Брянского облисполкома от 14 апреля 1981 года село Меловое исключено из учётных данных.

Примечания 

Бывшие населённые пункты Комаричского района